Morillo peut désigner :

Noms communs 
 Morillo est un mot du Glossaire de la tauromachie.
 Morillo, chapeau porté par les royalistes défenseurs de Pablo Morillo.

Patronymes 
 Erick Morillo (1971-2020), DJ colombien ;
 Gilberto N. Morillo (1944-), botaniste vénézuélien ;
 Juan Morillo (1972-), sprinter vénézuélien ;
 Juan Morillo (1983-), joueur de base-ball dominicain ;
 Lila Morillo (1940-), chanteuse vénézuélienne ;
 Pablo Morillo y Morillo (1775-1837), militaire espagnol ;
 Roberto Garcia Morillo (1911-2003), compositeur argentin.

Homonymie de patronyme